Церковь Сан-Джеремия () — католический храм в квартале Каннареджо, на севере Венеции. Расположена между Гранд-каналом, а также палаццо Лабиа и палаццо Флангини.

Церковь известна как центр культа святой Луции Сиракузской, чьи мощи хранятся внутри.

История 
Первое здание церкви было построено еще в XI веке. Упоминается, что в 1206 году здесь хранились мощи святого Магнуса из Одерцо (ум. 670), укрывавшегося в этой местности от лангобардов.

Сооружение неоднократно перестраивали. Первая масштабная реконструкция проведена при доже Себастьяно Дзиани — новую церковь освятили в 1292 году. Современное здание датируется 1753 годом. Его возвели по проекту Карло Корбеллини. Фасад церкви обновлён в 1861 году. Кирпичная колокольня (вероятно, XII века) имеет в основании два тонких романских окна со стойками.

Церковь была повреждена артобстрелами во время их успешной осады города австрийской армией в 1849 году во время итальянской революции.

27 июня 1998 году в церкви произошёл пожар.

Интерьер 
Внутреннее убранство церкви достаточно сдержанное. Примечательны алтарь и его пресвитерий с двумя статуями Святого Петра и Иеремии (созданы в 1798 году) работы Джованни Феррари. Алтарный фон украшает монохромная фреска Агостино Менгоцци Колонны, изображающая двух ангелов, поддерживающих земной шар. Работа Пальмы Младшего «Богоматерь на коронации в Венеции святым Магнусом») украшает четвёртый алтарь. В церкви есть скульптуры Джованни Марии Морлайтера (Мадонна Розария) и Джованни Марчиори (Непорочное зачатие).

Церковь является объектом паломничества и широкого почитания из-за присутствия мощей святой Луции, которые были перенесены сюда в 1861 году, когда близлежащая церковь, посвященная ей, была снесена, чтобы освободить место для железнодорожного вокзала Венеции, который до сих пор сохраняет свое название. Часовня, в которой расположена урна с мощами, была построена из материалов снесённой церкви. В 1955 году Анджело Ронкалли, будущий Папа Иоанн XXIII, а затем патриарх Венеции, надел на лицо святой серебряную маску, чтобы защитить его от пыли. Cвятые мощи были похищены 7 ноября 1981 года, но без всякого выкупа возвращены в декабре того же года. Полиция обнаружила реликвии за пределами Венеции в нейлоновой сумке в день праздника Луции, 13 декабря.

Галерея

Ссылки 
 Сайт церкви Сан-Джеремия

Джеремия
Здания и сооружения Каннареджо